On désigne par Septième République :
 Septième République, régime politique du Niger depuis le .

Voir aussi